Andreasstraße steht für:
 Andreasstraße (Altrich), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Altrich
 Andreasstraße (Berlin)
 Andreasstraße (Erfurt)

St.-Andreasstraße steht für:
 St.-Andreasstraße (Pölich), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Pölich

Siehe auch
 Andreaestraße